B 107 bezeichnet:
 die Bundesstraße 107 in Deutschland
 die Großglocknerstraße (B107) in Österreich

B-107 steht für:
 Blackburn B-107, taktisches Mittelstreckentransportflugzeug der RAF, Variante der Blackburn Beverley

Abkürzung